Better Man – brano dei Pearl Jam del 1994, dall'album Vitalogy
 Better Man – singolo di Robbie Williams del 2001
 Better Man – singolo degli Hellyeah del 2010
 Better Man – singolo dei Little Big Town del 2016